Готорнденская премия () — британская литературная премия, основанная в 1919 году Элис Уоррендер. Авторы награждаются за лучшее художественное произведение, которое может быть написано в любой форме: либо проза, либо поэзия. Готорнденская премия присуждается ежегодно, хотя было несколько лет без победителя. Лауреата определяет жюри специальным голосованием.

Премия не вручалась в 1945—1957, 1959, 1966, 1971—1973, 1984—1987 годах.

Список лауреатов

Примечания 

М
Литературные премии Великобритании
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1919 году